Бруно Бушері (* 1951) — французький фехтувальник на рапірах, олімпійський чемпіон-1980, чемпіон світу.

 Сен-Кристоф-ан-Бушері — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.